Маттерсбург () — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Маттерсбург. Население составляет 7125 человек (на 30 марта 2007 года). Занимает площадь 28,2 км². Официальный код — 1 06 06.

Городской статус с 15 января 1926 года.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ингрид Заламон (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 15 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 АПС занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бургенланда
Окружные центры Бургенланда